Эжен-Казимир Вийят (; 1770—1834) — французский военный деятель, дивизионный генерал (1807 год), барон (1808 год), участник революционных и наполеоновских войн. Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Биография 
Родился в семье Жана Вийята (; 1740—1806) и его супруги Марии-Терезы Базар (; 1744—1810). Отец Эжена был секретарём маркиза де Мезьер-Бетизи, сборщиком доходов, клерком по продаже кожаных изделий в Лонгви, инспектором по водным и лесным ресурсам, казначеем в малоподвижном военном хосписе в Нанси. У Эжена было два младших брата. Один из них - Жан-Батист Вийят (; 1780—1858), также дослужился до звания генерала. Эжен был дважды женат и имел троих сыновей.

Начало революционных войн встретил младшим лейтенантом 13-го полка линейной пехоты. Служил в Рейнской армии, 16 декабря 1793 года ранен при штурме Агено и на следующий день произведён в капитаны. В 1794 году переведён в Самбро-Маасскую армию, с 16 апреля 1795 года выполнял функции адъютанта генерала Бернадота. 5 февраля 1799 года произведён в полковники, сражался в составе Гельветической армии, 2 июня был ранен при Цюрихе. 26 февраля 1800 года получил назначение в 4-й военный округ, 23 сентября 1802 года – в 22-й военный округ.

29 августа 1803 года получил чин бригадного генерала, и назначен командиром 1-й бригады 2-й пехотной дивизии Луазона в лагере Компьень. С 29 августа 1805 года в составе 6-го корпуса маршала Нея Великой Армии. Принимал участие в Австрийской кампании 1805 года, Прусской кампании 1806 года и Польской кампании 1807 года, отличился в сражениях при Ульме, Эльхингене, Йене и Эйлау.

25 февраля 1807 года получил чин дивизионного генерала, и с 6 марта 1807 года командовал 3-й пехотной дивизией 1-го корпуса Бернадота. Отличился в битве при Гуттштадте, где разгромил дивизию генерала Рембова в Шпандене и в генеральном сражении при Фридланде.

7 сентября 1808 года переведён вместе с корпусом в Армию Испании. Взял Бильбао. 5 ноября во главе 12 000 человек атаковал Армию Галисии генерала Блейка при Вальмаседе, потерпел поражение, но проявил решимость и сумел вывести своих людей с потерей 500 человек и одной пушки. 10 ноября внёс основной вкалд в победу в сражении при Эспиносе. 3 декабря при штурме Мадрида захватил 4000 пленных, взяв королевский замок Ретиро. 13 января 1809 года разбил левое крыло испанской армии, закрепившееся на высотах Уклеса. С этой акцией он получил поздравление маршала Виктора: «Твоё поведение похоже на поведение великого полководца: тебе нужны были такие же хорошие солдаты, как те, которыми ты командуешь, чтобы действовать так. Ваше доверие к ним увенчалось величайшим успехом. Примите мои поздравления и скажите вашей дивизии, что я приведу её Его Величеству в качестве образца войск его армии в Испании».

28 марта совместно с генералом Рюффеном спас дивизию генерала Леваля, окружённую врагом при Меделине. 5 марта 1811 года ранен в сражении при Барросе. Во время кампаний 1812 и 1813 годов командовал резервов. Атакованный в Саламанке 26 мая 1813 года кавалерийским отрядом, он отступил в полном порядке. С 16 июля 1813 года командовал резервной дивизией Пиренейской армии в Бидассоа, сражался при Нивелле, 10 декабря ранен при Ниве. В январе 1814 года был переведён в штаб Пиренейской армии, 8 февраля сменил генерала Даррико на посту командира 6-й пехотной дивизии Пиренейской армии.

При первой реставрации Бурбонов назначен в мае 1814 года генеральным инспектором пехоты 11-го военного округа, во время «Ста дней» не стал присоединяться к Императору и оставался без служебного назначения. После второй реставрации назначен 2 июля 1815 года генеральным инспектором пехоты 20-го военного округа. Во время суда над маршалом Неем Вийят вместе с генералом Клапаредом голосует «против» некомпетентности военного совета маршала Журдана. Затем последовательно командовал 20-м, 2-м и 3-м военными округами.

Умер 14 мая 1834 года в Нанси в возрасте 64 лет.

Воинские звания 
 Младший лейтенант (1 января 1792 года);
 Лейтенант (8 мая 1792 года);
 Капитан (17 декабря 1793 года);
 Командир батальона (19 июля 1797 года, утверждён 31 августа 1797 года);
 Полковник (5 февраля 1799 года);
 Бригадный генерал (29 августа 1803 года);
 Дивизионный генерал (25 февраля 1807 года).

Титулы 
 Барон д’Ультремон и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 26 октября 1808 года);
 Граф д’Ультремон (; 31 декабря 1814 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Кавалер ордена Железной короны (23 декабря 1807 года)

 Большой крест баденского ордена Военных заслуг Карла Фридриха (1809 год)

 Великий офицер ордена Почётного легиона (2 января 1811 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (1814 год)

 Большой крест ордена Почётного легион (20 сентября 1820 года)

 Командор военного ордена Святого Людовика

 Командор Большого креста шведского ордена Меча

Примечания

Источники 
 Charles Mullié. Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852.
 Jean-Marie Thiébaud et Gérard Tissot-Robbe (préf. Jean Tulard), Les Corps Francs de 1814 et 1815, la double agonie de l'Empire : les combattants de l'impossible, L'Harmattan, 2011, 714 p. (ISBN 978-2-296-46370-7).
 Charles Clauteaux, Essai sur l'histoire de Longwy, Verronnais, 1829, 207 p.
 Claude Laronde, Soult et Wellington dans les Pyrénées (1813-1814) : La retraite des sans-souliers, Princi Negue, 2004, 210 p. (ISBN 978-2-84618-150-1).
 Frédéric Hulot, Les Grands maréchaux de Napoléon, Paris, Pygmalion, 2013, 1706 p. (ISBN 978-2-7564-1081-4), « Le Maréchal Jourdan ».
 Francis Loraine Petre, Napoleon's Campaign in Poland 1806-1807, Londres, Lionel Leventhal Ltd., 1976 (1re éd. 1907).
 Digby Smith, The Napoleonic Wars Data Book, Londres, Greenhill, 1998, 582 p. (ISBN 1-85367-276-9).
 David Gates, The Spanish Ulcer : A History Of Peninsular War, Pimlico, 1986 (réimpr. 2002), 570 p. (ISBN 0-7126-9730-6).

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore

Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Графы Империи (Франция)
Участники сражения под Фридландом‎